DDR-Fußball-Oberliga 1984/1985 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1984/1985
1984/1985
1984 i Östtyskland
1985 i Östtyskland